Hortals és una partida rural del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme de Toralla i Serradell, al Pallars Jussà, en territori que havia estat del poble de Serradell.

Està situada a llevant de Serradell, a prop del poble i al sud-est del cementiri del poble. És a la dreta de la llau de la Font, al sud del Tros de la Font i al nord-oest de la Feixa.

Consta de 4,2742 hectàrees de camps de conreu de secà, matolls i bosquina.

Referències 

Hortals